Les Économats des Forces canadiennes (en anglais : Canadian Forces Exchange System ou CANEX) est une division des Services de soutien au personnel et aux familles des Forces canadiennes (SSPFFC) dont la mission est de contribuer à l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes (FC), ainsi qu'au moral, à l’esprit de corps et à la cohésion des unités.

CANEX est une unité des FC et appartient totalement au Ministère de la défense nationale du Canada (MDN).

CANEX exploite des commerces (vente au détail) dans les bases, les escadres et les unités au Canada et offre aux membres des FC une diversité de programmes avantageux.

Mission 
CANEX a pour mission d’assurer la disponibilité de produits et de services à prix concurrentiels qui répondent aux besoins de ses clients tout en générant des recettes pour les bases, les escadres et les unités.

Liens externes 
 Site web des Services de soutien au personnel et aux familles des Forces canadiennes
 Site web de CANEX

Forces armées du Canada